

Wydarzenia 

 Europa
 budowa świątyni Fortuny w Praeneste

Zmarli 
 Lucjusz Korneliusz Sulla, wódz rzymski